Agno kan avse:

Geografi

Filippinerna 

 Agno, Pangasinan,

Schweiz 

 Agno, Ticino, ort och kommun,